Timo Salonen (* 8. Oktober 1951 in Helsinki) ist ein ehemaliger finnischer Rallyefahrer. Timo Salonen wurde 1985 auf einem Peugeot 205 Turbo 16 mit seinem Beifahrer Seppo Harjanne Rallye-Weltmeister. Nach der Rallye-Weltmeisterschaft 1992 beendete er seine Laufbahn, allerdings gab er bei der Rallye Finnland 2002 ein auf einen Einsatz begrenztes Comeback und fuhr dabei einen Peugeot 206 WRC auf den 14. Gesamtrang.

Der Brillenträger und starke Raucher wurde wegen seiner vollschlanken Statur sowie seines «coolen» Gehabes (u. a. Fahren seiner Rallyeautos mit nur einer Hand) gerne mit dem finnischen Spitznamen «Löysä» bedacht, was in etwa mit «der Lockere» aber auch mit «der Nachlässige» übersetzt werden kann. Timo Salonen ist mit 7 Siegen bei Weltmeisterschaftsläufen der erfolgreichste Fahrer der Gruppe B-Ära.

WRC-Siege

Einzelergebnisse WRC 

Bemerkung: Erst im Jahr 1979 wurde zum ersten Mal ein offizieller Fahrerweltmeister ermittelt.
Quelle:

Siehe auch 
 Liste der WRC-Rennfahrer
 Liste der WRC-Weltmeister

Weblinks

Einzelnachweise 

Weltmeister (Rallye)
Rallyefahrer (Finnland)
Finne
Geboren 1951
Mann